Enhagen kan syfta på:

Enhagen, Uppsala – en mindre stadsdel i Uppsala
Enhagen, Täby kommun –  ett arbetsplatsområdet Täby kommun
Enhagen-Ekbacken – en av SCB avgränsad och namnsatt tätort i Västerås kommun, Västmanlands län